We Are the Night — шестой студийный альбом британского дуэта The Chemical Brothers, вышедший 27 июня 2007 года.

Об альбоме 
Запись заняла верхнюю позицию в UK Albums Chart и 18-е место в United World Chart. В первую неделю продаж было продано 89,000 копий пластинки. Кроме того, она дебютировала на 65-м месте Billboard 200. Альбом частично может быть услышан на MySpace странице группы.

Список композиций 
 «No Path to Follow» (featuring Willy Mason) — 1:04
 «We Are the Night» — 6:33
 «All Rights Reversed» (featuring Klaxons and Lightspeed Champion) — 4:42
 «Saturate» — 4:49
 «Do It Again» (featuring Ali Love) — 5:33
 «Das Spiegel» — 5:51
 «The Salmon Dance» (featuring Fatlip) — 3:40
 «Burst Generator» — 6:52
 «A Modern Midnight Conversation» — 5:56
 «Battle Scars» (featuring Willy Mason) — 5:50
 «Harpoons» — 2:25
 «The Pills Won’t Help You Now» (featuring Midlake) — 6:35

Бонус-треки iTunes для США, Великобритании и Японии
«Seal» — 4:40
«The Rock Drill» — 5:09

Бонус-треки японского CD и iTunes
«Seal» — 4:40
«No Need» — 5:14

Ссылки 
 We Are The Night на discogs.com 

2007
Альбомы 2007 года
Альбомы Virgin Records
Премия «Грэмми» за лучший танцевальный/электронный альбом
Альбомы Astralwerks